Ett fartyg i den Amerikanska flottan och ett planerat har burit namnet USS Hyman G. Rickover, efter den amerikanska amiralen Hyman G. Rickover
 , en Los Angeles-klass ubåt, i tjänst mellan 1984 och 2006.
 , en Virginia-klass ubåt, sjösatt 26 augusti 2021, under konstruktion.

Anmärkningar 

Namn på amerikanska örlogsfartyg